F 215 steht für:
 Graf Spee (F 215), eine ehemalige Fregatte der deutschen Bundesmarine
 Brandenburg (F 215), eine Fregatte der Deutschen Marine

Abkürzung